Integralność danych
 Integralność systemu
 Integralność terytorialna